Joseph Paris Duverney (1684-1770), financier français ;
 Joseph-Guichard Duverney (1648-1730), médecin et anatomiste français ;
 Pierre Duverney (1653-1728), chirurgien français ;
 Jacques-François-Marie Duverney (1661-1748), médecin et anatomiste français ;
 Emmanuel-Maurice Duverney (1688-1761), médecin et anatomiste français.

Patronyme français
Homonymie de patronyme